Salpinx bezeichnet:

 Eileiter (Fortpflanzungsorgan)
 frühe griechische Trompete, siehe Salpinx (Musikinstrument)